

Geografia 
 Prémont – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Sainte-Angèle-de-Prémont – comune canadese nella regione di Mauricie

Persone 
 Marie-Hélène Prémont – ex mountain biker e ciclocrossista canadese